Vladyka může znamenat:
 vladyka – starý český šlechtický stav
 vladyka Kraje – fiktivní titul ve světě Středozemí spisovatele J. R. R. Tolkiena (překlad původního Thain)
 vladyka (biskup) – titul (některých) biskupů v církvích byzantského obřadu

příjmení
 Christa Vladyka (* 1955), rakouská politička
 Miroslav Vladyka (* 1959), český herec
 Petr Vladyka (* 1974), český fotbalista
 Naděžda Vladyková (1918–2015), česká herečka

podobná příjmení
 Josef Vludyka (1935–1995), český fotbalista